Acantholyctus är ett släkte av skalbaggar. Acantholyctus ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Acantholyctus